Mapei (muzikant)
Mapei (wielerploeg)
Mapei (bedrijf), Italiaans bedrijf

Zie ook
Mapei Stadium - Città del Tricolore, voetbalstadion in Reggio Emilia, Italië